Gastón II de Narbona, también conocido como Gastón de Foix (Mazères, 1489 - Rávena, 1512), fue un noble y militar francés que  participó en las guerras italianas.

Primeros años de vida 

Fue hijo de Juan I de Narbona, a cuya muerte en 1500 le sucedió en el vizcondado de Narbona. En su orfandad fue educado por su tío Luis XII de Francia, quien le agració con el ducado-pairia de Nemours y el condado de Etampes a cambio del vizcondado de Narbona (1505). Fue también un aspirante a la corona del reino de Navarra, y hermano de Germana de Foix, segunda esposa de Fernando el Católico.

Vida pública 
En 1511-1512 dirigió con éxito al ejército francés en Italia, entrando en Bolonia y Brescia y derrotando a los venecianos de la Santa Liga en Valeggio, y a las fuerzas españolas en Rávena, si bien en esta batalla resultó herido, muriendo poco después (1512).

Su muerte acercó al rey de Francia con los de Navarra, ya que al monarca galo no le convenía seguir reivindicando los derechos al trono navarro de la familia del finado, pues, tras su muerte, esa pretensión al trono pasaba a su hermana Germana de Foix, esposa del gran enemigo de Luis XII, Fernando el Católico. Por lo que esta muerte proporcionó una excusa a Fernando II, aduciendo los derechos de su mujer, para invadir el reino de Navarra ese mismo verano de 1512.

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Foix-Grailly
Gaston 02
Militares de las guerras italianas
Nacidos en Occitania
Fallecidos en Rávena
Duques de Francia del siglo XVI